

События 
 Консулы Гай Беллиций Флакк Торкват и Луций Вибиллий Гиппарх. Консул-суффект Тиберий Клавдий Аттик Герод.
 Победа наместника Британии Квинта Лоллия Урбика над скоттами (предками шотландцев).
Хунну:
 143—147 — Шаньюй южных хуннов Доулоучу.
 Убит мятежный князь Усы.

Родились 
 Чун-ди (Хань) — восьмой император китайской империи Восточная Хань.

Скончались 
	
 Венеранда — святая Римско-католической церкви, мученица.
  — китайский математик и поэт.

См. также